Andersböle kan syfta på:

 Andersböle, Borgå
 Andersböle, Jomala